Sankt Göran, även Sankt Georg kan syfta på:

 Sankt Göran (275/280–303), kristen martyr, och enligt traditionen, romersk soldat i Palestina
 Sankt Göran och draken –  ett konstnärligt motiv
 S:t Görans församling – en tidigare församling i Domkyrkokontraktet i Stockholms stift 1925–2014
 Sankt Görans kyrka, Stockholm – församlingskyrka i Västermalms församling
 Sankt Görans sjukhus – ett akutsjukhus som ligger vid Sankt Göransgatan på Kungsholmen
 S:t Görans gymnasium –  en kommunal gymnasieskola
 S:t Görans kyrka, Mariehamn –  Mariehamns stadskyrka

Se även
 Sankt Göran och draken (olika betydelser)